Aeroporto di Treviso-Sant'Angelo – aeroporto civile a 3 km da Treviso
Aeroporto di Treviso-Istrana – aeroporto militare a 10 km a ovest di Treviso